Warsaw es el nombre en inglés de Varsovia, pero también puede referirse a:

Lugares 
 Warsaw (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Duplin, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Warsaw (Illinois), ciudad en el condado de Hancock, estado estadounidense de Illinois. 
 Warsaw (Indiana), ciudad en el condado de Kosciusko, estado estadounidense de Indiana.
 Warsaw (Kentucky), ciudad en el condado de Gallatin, estado estadounidense de Kentucky.
 Warsaw (Minnesota), lugar designado por el censo en el condado de Rice, estado estadounidense de Minnesota. 
 Warsaw (Misuri), ciudad en el condado de Benton, estado estadounidense de Misuri.
 Distrito electoral de Warsaw (condado de Howard, Nebraska).
 Warsaw (Nueva York), pueblo en el condado de Wyoming, estado estadounidense de Nueva York.
 Warsaw (villa), villa en el condado de Wyoming en el estado estadounidense de Nueva York.
 Warsaw (Ohio), villa en el condado de Coshocton, estado estadounidense de Ohio.
 Warsaw (Virginia), pueblo en el condado de Richmond, Virginia (Estados Unidos).
 Warsaw Trade Tower, rascacielos de la capital polaca, Varsovia.
 Municipio de Warsaw , varios en Estados Unidos.

Otros usos 
 Warsaw (álbum de Joy Division).
 Warsaw Eagles, equipo de fútbol americano de Varsovia.
 Warsaw Shore, serie de televisión polaca.